Marcellina steht für:
 Marcellina (Heilige), eine frühchristliche Jungfrau, Schwester des Kirchenvaters Ambrosius
 Marcellina (Latium), einen Ort in der Provinz Rom in Italien 
 Marcellina, einen Ortsteil der Gemeinde Santa Maria del Cedro in der Provinz Cosenza in Italien
 Marcellina, eine Version des weiblichen Vornamens Marcella